Амами́йский ва́льдшнеп () — восточно-азиатская птица семейства бекасовых.

Описание 
Амамийский вальдшнеп длиной от 34 до 36 см. Верх тела оливково-коричневый с красновато-бурым узором. Низ коричневого цвета. На затылке две широких коричневых ленты, из которых одна уже второй. Вокруг глаз голая розовая кожа. Клюв длинный.

Распространение 
Амамийский вальдшнеп встречается только на островах Рюкю (Нансэй), особенно на островах Амами-Осима, Какэромадзима, Токуносима, Окинава и Токасикидзима.

Местообитание 
Амамийский вальдшнеп обитает в нетронутых субтропических вечнозелёных лиственных лесах, часто поросших саговниками. Предпочитает тенистые и влажные участки в лесном пологе.

Угроза 
По причине своей малой области распространения — около 2300 км² — этот вид причислен Всемирным союзом охраны природы к категории находящихся в опасном состоянии. Ещё в 1980-х годах амамийский вальдшнеп встречался часто, сегодня его популяция резко уменьшается и насчитывает в настоящее время менее 10 000 особей. Главные причины угрозы — раскорчёвка нетронутого леса и одичавшие собаки, кошки и малый индийский мангуст. На островах Окинава и Токуносима к этому прибавляется ещё и охота. В находящегося под охраной амамийского вальдшнепа стреляют, ошибочно принимая его за часто встречающегося на островах вальдшнепа, на которого охота разрешена.

Примечания

Ссылки 
 Изображение птицы

Вальдшнепы
Животные, описанные в 1916 году
Птицы Азии
Эндемики Японии